Hodh peut désigner : 
Hodh El Chargui
Hodh El Gharbi
Hodh (cheval)